La Fin de l'histoire ? est le  des Légendaires, une série de bande dessinée de high fantasy créée par Patrick Sobral. Il est sorti le .

Résumé 
Après le meurtre de Ténébris, tout le convoi continue le voyage sauf Razzia et Artémus. Durant le voyage, Kalandre se sert de ses pouvoirs pour téléporter le convoi devant Kaminodoa, la créature la plus puissante créée par les dieux, qui se trouve sous le château de Darkhell. Elle révèle qu'elle veut récupérer le joyau de Gameragashé situé sur le front de Jadina.

Kalandre a manipulé les Dynaméïs en les choisissant uniquement car ils possèdent chacun un fragment d'âme de son frère Astérion. Elle utilise le portail vers le monde des dieux après avoir ressuscité son frère, en ordonnant aux Dynaméïs de tuer ceux qui restent des légendaires. Elle réveille Kaminodoa, une créature des dieux et passe le portail avec son frère pour anéantir la planète sur laquelle les dieux ont trouvé refuge après leur exode. Pour nourrir la créature, elle offre a Kaminodoa tous le fidèles et Fils d'Astérion en échange d'une ouverture vers le monde des dieux.

Pendant ce temps, Gryf, Galatée, Halcion, Razzia, Amy et Ikaël meurent en se combattant les uns les autres. Danaël, après avoir tué son frère sans état d'âme, se dirige, blessé, vers le cadavre de Jadina. Il le prend dans ses bras, et pousse un cri de désespoir. Mais à ce moment, son cadavre se transforme en un arbre qui enmène Danäel et Artémus dans le monde de dieux, où se trouvent Kalandre et son frère Astérion.

Kalandre se rend compte que Danaël n'a pas son auréole, qu'elle utilisait pour contrôler les Dynaméïs. Astérion, lassé de Danaël, tente de le repousser trois fois avec la magie des pierres divines. Artémus essaye de faire que Danaël se relève en lui lançant son épée, mais il prend accidentellement Kalandre qui revoit la vision qu'elle avait eu pendant sa convalescence. Astérion voit sa sœur mourir, et pendant ce temps, Danaël se relève et porte le coup de grâce à Astérion, en détruisant les pierres divines. Avant de mourir, il demande à Artémus de retourner à Alysia, pour raconter les aventures du groupe qui s'est battu sous le nom des Légendaires.

De retour à Alysia, le monde à recommencé, et Artémus est désormais connu pour avoir emprisonné Darkhell et avoir terrassé Anathos. Lui et sa disciple Amy, partent en voyage, mais sont obligés de demander leur chemin à un paysan, qui s'avère être Danaël, qui vit avec Shimy.

Album de bande dessinée sorti en 2015
Album des Légendaires